L42 peut faire référence à :

 HMS Brocklesby (L42), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS Mallard (L42), un sloop côtier de la Royal Navy ;
 Pityriasis rosé de Gibert, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres